После окончания регулярного чемпионата 28 апреля 2013 года, 30 апреля стартовали игры плей-офф для 16 команд лиги (по 8 от каждой конференции). Победители трёх дивизионов в каждой конференции, а также команды, которые заняли четвёртые места в своих конференциях, были «посеяны». Это гарантировало, что лидеры смогут встретиться друг с другом только в полуфинале кубкового турнира. Каждая серия состоит из семи игр до четырёх побед, в формате 2—2—1—1—1. Чикаго Блэкхокс выиграло финальную серию у Бостон Брюинз со счётом 4—2. Обладателем Конн Смайт Трофи стал Патрик Кейн.

Положение команд

Восточная конференция 
Питтсбург Пингвинз – чемпион регулярного сезона в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции – 72 очка
Монреаль Канадиенс – чемпион Северо-восточный дивизиона – 63 очка
Вашингтон Кэпиталз – чемпион Юго-восточного дивизиона – 57 очков
Бостон Брюинз – 62 очка
Торонто Мейпл Лифс – 57 очков
Нью-Йорк Рейнджерс – 56 очков 
Оттава Сенаторз – 56 очков 
Нью-Йорк Айлендерс – 55 очков

Западная конференция 
Чикаго Блэкхокс – чемпион регулярного сезона в Центральном дивизионе и Западной конференции, обладатель Президентского Кубка – 77 очков
Анахайм Дакс – чемпион Тихоокеанского дивизиона – 66 очков
Ванкувер Кэнакс –  чемпион Северо-Западного дивизиона – 59 очков
Сент-Луис Блюз – 60 очков
Лос-Анджелес Кингз – 59 очков
Сан-Хосе Шаркс – 57 очков
Детройт Ред Уингз – 56 очков
Миннесота Уайлд – 55 очков

Сетка

Статистика игроков

Полевые игроки 

И = Игр; Г = Голы; П = Пасы; О = Очки (гол+пас); +/- = Плюс/Минус

Вратари 

П = Побед; СП = Средняя пропускаемость; %ОБ = Отбитых бросков (в %); СМ = Матчей на 0

Четвертьфиналы конференций

Четвертьфиналы Восточной конференции

Питтсбург Пингвинз (1) — Нью-Йорк Айлендерс (8) 
Четвёртая встреча команд в плей-офф. Все предыдущие три серии оставались за «Островитянами», последняя из которых завершилась в семи матчах на стадии финала дивизиона Патрика в 1993 году. В нынешнем регулярном чемпионате «Питтсбург» выиграл четыре из пяти матчей. Для «Айлендерс» это первое участие в плей-офф за последние шесть лет.

Итог серии: победа «Питтсбурга» 4—2

Монреаль Канадиенс (2) — Оттава Сенаторз (7) 
Первая встреча этих двух команд в плей-офф. В регулярном чемпионате 12/13, каждая из команд одержала по две победы друг над другом.

Итог серии: победа «Оттавы» 4—1

Вашингтон Кэпиталз (3) — Нью-Йорк Рейнджерс (6) 
Восьмая встреча в плей-офф между этими командами и четвёртая за последние пять лет. «Кэпиталз» выиграли четыре из семи предыдущих серий, последняя состоялась в прошлом году на стадии полуфинала Восточной Конференции, где в семи матчах силнее оказались «Рейнджерс». «Нью-Йорк» выиграл две из трёх встреч с «Вашингтоном» в текущем сезоне.

Итог серии: победа «Нью-Йорка» 4—3

Бостон Брюинз (4) — Торонто Мейпл Лифс (5) 
Четырнадцатая серия плей-офф между «Брюинз» и «Мейпл Лифс». Восемь побед на счету «Кленовых Листьев», а последняя встреча состоялась в 1/4 финала Кубка Стэнли 1974 и завершилась сухой победой «Медведей» 4:0. Команды провели между собой четыре игры в регулярном чемпионате, в трёх из которых сильнее оказывались бостонцы. Торонто не могло пробиться в плей-офф в течение девяти лет.

Итог серии: победа «Бостона» 4—3

Четвертьфиналы Западной конференции

Чикаго Блэкхокс (1) — Миннесота Уайлд (8) 
До этого команды ни разу не встречались друг с другом в плей-офф. В регулярном чемпионате «Чикаго» имеет две победы над «Уайлд» при одном поражении.

Итог серии: победа «Чикаго» 4—1

Анахайм Дакс (2) — Детройт Ред Уингз (7) 
Из пяти прошлых встреч с «Дакс» в плей-офф, «Ред Уингз» одержали три победы. В 2009 году, в полуфинале Западной Конференции, команды встречались последний раз. Серию тогда выиграли «Крылья» в семи матчах. Из трёх проведённых матчей в регулярном чемпионате «Детройт» выиграл два.

Итог серии: победа «Детройта» 4—3

Ванкувер Кэнакс (3) — Сан-Хосе Шаркс (6) 
Единственный раз команды пересекались в финале Западной Конференции 2011 года, в котором сильнее был «Ванкувер» 4:1. По ходу регулярного чемпионата «Акулы» выиграли у «Кэнакс» все три матча. 

Итог серии: победа «Сан-Хосе» 4—0

Сент-Луис Блюз (4) — Лос-Анджелес Кингз (5) 
Четвертая серия плей-офф между этими командами. В предыдущих трёх, две победы на счету «Блюз» и одна у «Кингз». В прошлом году «Короли» «в сухую» обыграли «Сент-Луис» в полуфинале Западной Конференции. В регулярном чемпионате «Кингз» имеют три из трёх побед над «Блюзменами».  
 

Итог серии: победа «Лос-Анджелеса» 4—2

Полуфиналы конференций

Полуфиналы Восточной конференции

Питтсбург Пингвинз (1) — Оттава Сенаторз (7) 
Четвёртая встреча команд в плей-офф. Две из предыдущих трёх серий выиграли «Пингвины», последнюю из которых в шести матчах в первом раунде Плей-офф Кубка Стэнли 2010. В нынешнем регулярном чемпионате «Питтсбург» выиграл у «Оттавы» все три матча.

Итог серии: победа «Питтсбурга» 4—1

Бостон Брюинз (4) — Нью-Йорк Рейнджерс (6) 
Десятая встреча команд в плей-офф. «Брюинз» выиграли шесть из предыдущих девяти серий с «Рейнджерс». Последний раз команды встречались в плей-офф в четьвертьфинале розыгрыша Кубка Стэнли 1973 года и «Рейнджеры» оказались тогда сильнее в пяти матчах. В регулярном чемпионате команды встречались трижды и «Нью-Йорк» выиграл два матча. 

Итог серии: победа «Бостона» 4—1

Полуфиналы Западной конференции

Чикаго Блэкхокс (1) — Детройт Ред Уингз (7) 
Шестнадцатая встреча этих двух команд в плей-офф. До этого «Чикаго» восемь раз выбивало «Детройт» из плей-офф. Последняя встреча была в финале Западной конференции в 2009 году, когда Ред Уингз обыграли Блэкхокс в пяти матчах. В регулярном чемпионате сезона 2012/2013 «Ястребы» выиграли все четыре матча у «Крыльев».

Итог серии: победа «Чикаго» 4—3

Лос-Анджелес Кингз (5) — Сан-Хосе Шаркс (6) 
Второй раз в истории команды пересекаются в плей-офф. Предыдущий раз это случилось в первом раунде плей-офф 2011 года и та серия закончилась победой «Акул» в шести матчах. В регулярном чемпионате каждая из команд одержала по две победы друг над другом.

Итог серии: победа «Лос-Анджелеса» 4—3

Финалы конференций

Финал Восточной конференции

Питтсбург Пингвинз (1) — Бостон Брюинз (4) 
Всего эти клубы четыре раза встречались до этого в плей-офф и каждая из команд выигрывала дважды. Последняя встреча была в 1992 году в финале конференции Принца Уэльского, где «Питтсбург» победил в серии 4—0. В регулярном чемпионате «Пингвины» выиграли все три матча у «Брюинз».  

Итог серии: победа «Бостона» 4—0

Финал Западной конференции

Чикаго Блэкхокс (1) — Лос-Анджелес Кингз (5) 
Единственный раз команды встречались в плей-офф в четьвертьфинале Кубка Стэнли 1974 года и та серия осталась за «Чикаго» 4—1. В регулярном чемпионате «Блэкхокс» выиграли у «Кингз» две игры из трёх.
 

Итог серии: победа «Чикаго» 4—1

Финал Кубка Стэнли

Чикаго Блэкхокс (1) — Бостон Брюинз (4) 
Седьмая встреча команд в плей-офф, «Брюинз» выиграли пять предыдущих серий из шести. Последняя была во втором раунде плей-офф 1978 года и закончилась сухой победой «Мишек» 4—0. Из-за сокращённого сезона, команды не проводили матчи между собой в регулярном чемпионате. Ранее эти две команды не встречались друг с другом в финале.
 

Итог серии: победа «Чикаго» 4—2

Итоги 
 Семнадцать матчей плей-офф первого раунда завершились в дополнительное время, что является новым рекордом для НХЛ;
 Бостон Брюинз сумели выиграть седьмой матч у «Торонто» проигрывая за 15 минут до конца третьего периода 1:4, что никогда ранее не удавалось ни одной команде;
 Детройт Ред Уингз выиграли 14 седьмых матчей в своей истории, что является рекордом для НХЛ; 
 «Ред Уингз» впервые в своей истории сыграли четыре овертайма в одной серии;
 Здено Хара стал первым защитником «Брюинз», сумевшим набрать 4 очка в одном матче плей-офф;
 Вячеслав Войнов стал первым защитником Лос-Анджелес Кингз, забившим два победных гола в одной серии плей-офф;
 В финалы конференций прошли все обладатели Кубка Стэнли последних четырёх лет, что является вторым случаем в истории НХЛ;
 Вячеслав Войнов стал рекордсменом «Кингз» по количеству забитых защитником шайб в одном розыгрыше плей-офф;
 Из 86 игр плей-офф, 59 выиграли хозяева площадок, что является новым рекордом;
 Всего в плей-офф 27 матчей завершились в дополнительное время — что является повторением рекорда;
 Впервые за последние пять лет, лучшая команда регулярного чемпионата смогла выиграть Кубок Стэнли;
 Впервые с 1979 года в финале встретились команды «Оригинальной шестёрки».

Примечания 

2013 год в хоккее
Плей-офф Кубка Стэнли